Хеннер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеннер, Виктор Карлович (род. 1949) — российский физик, профессор ПГНИУ и Луисвиллского университета.
 Хеннер, Евгений Карлович (род. 1946) — российский физик, специалист в области информационных технологий, член-корреспондент РАО (2008), заслуженный деятель науки РФ (2010).
 Хеннер, Мишель (род. 1986) — испанская актриса.
 Хеннер, Мэрилу (род. 1952) — американская актриса и продюсер.